Sajiwka (; ) ist ein Dorf im Westen der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk mit 1000 Einwohnern (2016).

Das 1807 gegründete Dorf liegt im Südosten des Rajon Pjatychatky am linken Ufer der Saksahan, die hier zum 13,3 km² großen Makorty-Stausee angestaut ist. Nördlich des Dorfes verläuft die Fernstraße M 04/ E 50, die Sajiwka mit dem in 16 km Entfernung liegenden Rajonzentrum Pjatychatky im Westen und dem Oblastzentrum Dnipro 97 km im Osten verbindet. Der nächstgelegene Bahnhof befindet sich im Dorf Saksahan.

Landratsgemeinde 
Sajiwka ist das administrative Zentrum der 1938 gegründeten, gleichnamigen Landratsgemeinde.
Deren gesamte Fläche beträgt 119,467 km² bei einer Einwohnerzahl von 1.977 Bewohnern (2012). Die Bevölkerungsdichte der dünn besiedelten Landratsgemeinde beträgt lediglich 17 Einwohner je km².

Zur Landratsgemeinde Sajiwka, die im Osten an die Gemeinden Katerynopil () und Kudaschiwka () des Rajon Krynytschky grenzt, gehört noch das Dorf Dolynske (ukrainisch , russisch /) mit 856 Einwohnern und einer Fläche von 192,8 Hektar sowie das Dorf Ternuwate (ukrainisch , russisch / ) mit 85 Einwohnern und 95 Hektar Fläche.

Bevölkerungsentwicklung

Quellen 
 Administrative Unterteilung des Rajons auf der Seite der Werchowna Rada (ukrainisch)
 Offizielle Seite der Landratsgemeinde auf der Webpräsenz der Oblast (ukrainisch)
 Geschichte der Städte und Dörfer in der Ukraine (russisch)
 Geschichte der Region Dnepropetrowsk (ukrainisch)

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Rajon Pjatychatky